Maimuna (violiste), Wit-Russisch violiste
 Majmoena (film), Bulgaarse film uit 2016
 Maimuna (geslacht), spinnengeslacht
 Maimuna bovierlapierrei (Kulczynski, 1911)
 Maimuna cariae (Brignoli, 1978)
 Maimuna carmelica (Levy, 1996)
 Maimuna cretica (Kulczyn'ski, 1903)
 Maimuna inornata (O. Pickard-Cambridge, 1872)
 Maimuna meronis (Levy, 1996)
 Maimuna vestita (C. L. Koch, 1841)